Сонни Бой Уильямсон:
 Сонни Бой Уильямсон I (1914—1948) — американский блюзовый исполнитель на губной гармонике и певец
 Сонни Бой Уильямсон II (1899—1965) — американский блюзовый исполнитель на губной гармонике и певец